Regiment 60 oder Regiment Nr. 60 steht für folgende Regimenter (sortiert nach Waffengattung): 

Infanterie:

Artillerie: